Muhar ist der Familienname mehrerer Persönlichkeiten:

 Andreas Muhar, österreichischer Hochschullehrer
 Franz Muhar (1920–2015), österreichischer Arzt und Atempädagoge
 Karlo Muhar (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Sabine Muhar (* 1960), österreichische Schauspielerin und Hochschullehrerin